Кубок Черногории по футболу 2011/12 года () — 6-й розыгрыш Кубка Черногории по футболу.

Первый раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Статистика кубка на сайте soccerway.com

2011/2012
Спорт в Черногории в 2011 году
Спорт в Черногории в 2012 году
Футбол в Европе в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году